Méhes Balázs (1949) építész, festőművész, egyetemi oktató
 Méhes Balázs (1973) orgonaművész, főiskolai oktató